Ахмет — многозначный теримин: 
  (Ахмад, Ахмед, Ахмат) — арабское имя.

Населённые пункты

Казахстан 
 Ахмет — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Ахмет (быв. Энтузиаст) — аул в Нуринском районе Карагандинской области.
 Ахмет — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

Персоналии 
 Ахмет Али Челиктен (1883—1969) — афротурок, первый чернокожий военный летчик в истории авиации.
 Ахмет Мидхат (1844—1913) — турецкий журналист, писатель, переводчик и издатель Османской империи периода Танзимата.
 Ахмет, Филиз — турецкая актриса театра и кино.
 Ахмет-паша (ок. 1426—ок. 1497) — турецкий политический деятель и поэт.

См. также